Zimmersdorf ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Zimmersdorf (Wieseth), Ortsteil der Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Mittelfranken
 Zimmersdorf (Gemeinde Mürzzuschlag), Ortschaftsbestandteil von Hönigsberg, Stadt und Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark